Натуральне число 558
 558 рік до нашої ери
 558 рік нашої ери